Гаральд Прекрасноволосий, або Вогневолосий, або Світловолосий (, , бл. 850/875 — бл. 933/945) — перший норвезький король, який правив в 872–930 роках. Представник династії Інґлінґів.

Небагато історичних фактів відомо про Гаральда. Існують лише два джерела, сучасники конунга — поеми скальдів Гаральдскведі () та Ґлюмдрапа (), написані Торнбйорном Хорнкльовом. Також про Гаральда згадується в Королівських сагах, проте ці джерела були написані в 12 столітті, тобто приблизно через 250 років по його смерті. Ці описи мають певні відмінності і суперечності, здебільшого образ короля Норвегії там міфологізовано. Він описується як об'єднувач Норвегії в єдине королівство. Хоча деякі сучасні історики вважають, що влада Гаральда обмежувалась береговими областями південної Норвегії.

Опис в сагах 
Саги розповідають, що після смерті свого батька Гальфдана Чорного в 860 році Гаральд успадкував невелике королівство Вестфольд, яке дісталось його батьку внаслідок завоювань. Його протектором-регентом був брат його матері — Ґуторм. Об'єднання Норвегії відбулося, як розповідають саги, частково завдяки любовній історії. Розповідь розпочинається з шлюбної пропозиції, яку з презирством відхиляє Ґіда, дочка Ейріка Хордаландського. Вона говорить, що не вийде заміж за Гаральда поки той не стане королем всієї Норвегії. Тоді він дає клятву, що не буде ні стригтись ні розчісуватись доки не стане єдиним королем Норвегії. Через десять років, здійснивши свою клятву, він обміняв своє прізвисько Заплутановолосий або Копицеволосий на те яке під яким він відомий сьогодні. Більшість дослідників вважають цю історію літературною вигадкою, яка навіяна романтичними історіями, популярними в епоху саги Круг земний ().

866 року Гаральд Прекрасноволосий завойовує перші невеликі королівства, які складають єдину Норвегію, включаючи Вермланд в Швеції, на сьогодні південно-східна Норвегія, яка давала присягу вірності шведському королю Еріку Амундсону. В 872 році, після великої перемоги біля Гафрсфйорду поблизу Ставанґера, Гаральд став королем цілої країни. Але його королівству і далі загрожували ззовні, велика кількість супротивників знайшли собі притулок, не тільки в Ісландії; але й на Оркнейських, Шетландських, Гебридських, Фарерських островах та на півночі материкової Європи. Зрештою Гаральд був вимушений провести експедицію на Захід, щоб очистити острови та Шотландську землю від вікінгів, що намагались там сховатись.

Примітки

Джерела 
 Войтович Л. Гольмґард: де правили руські князі Святослав Ігоревич, Володимир Святославич та Ярослав Володимирович? // Український історичний журнал. — К., 2015. — № 3 (522) за травень-червень. — С. 37-55. ISSN 0130-5247

Посилання 
 

Королі Норвегії
Династія Інґлінґів
Вікінгова Норвегія
Вікінгова Шотландія
Правителі Європи IX століття